Igor Jovović – allenatore di pallacanestro montenegrino
 Milica Bogdanovna Jovović – supermodella, attrice e cantante ucraina naturalizzata statunitense
 Nikola Jovović – pallavolista serbo
 Vladimir Jovović – calciatore montenegrino